

Patronymie
 Diana Dragutinović (1958- ) est une femme politique serbe.
 Ivica Dragutinović (1975- ), est un footballeur serbe.